

Sigle 
 A19 – strada lituana

Codici 
 A19  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Colonia
 A19 – codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese negli scacchi

Altro 
 A19 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili

Pagine correlate 
 Autostrada A19